Ольшава; Олшава

 Вишня Ольшава — село в Словаччині, Стропковському окрузі Пряшівського краю.
 Нижня Ольшава — село в Словаччині, Стропковському окрузі Пряшівського краю.
 Ольшава — річка в Словаччині, притока Горнаду
 Ольшава — річка в Словаччині, ліва притока Лаборця.
 Ольшава — річка в Словаччині, права притока Топлі.
 Ольшава — річка в Чехії, притока Морави.